Ранчо Алфаро има више значења:

 Ранчо Алфаро (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Алфаро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику